Alábbi lista az AEGON művészeti díj szűkített listájára felkerült műveket tartalmazza éves bontásban. Az első kiírásnál (2006) nincs adat szűkített listáról, majd a következő két kiírást követően a kiíró 10 tételesben maximálta a listára kerülő művek számát. A vastag betűs kiemelés a nyertest jelzi.

Statisztikák 
Az adatok a 2006–2017 közötti jelöltlistákból származnak.

Legtöbb jelölést begyűjtők

További információk
 Az AEGON Művészeti Díj hivatalos honlapjának jelölteket tartalmazó aloldala

Magyar irodalmi díjak
Magyar művészeti díjak